Säsongen 2014 var Kalmar FF:s 105:e säsong, deras 11:e raka säsong i Allsvenskan och deras 27:e säsong i allsvenskan totalt.
Säsongen präglades av att föreningen försökte hitta en ny identitet sedan de tongivande trotjänarna Henrik Rydström och Nanne Bergstrand båda lämnat föreningen efter säsongen 2013. Första halvan av säsongen 2014 gick bra och Kalmar lågt högt uppe i tabellen vid sommaruppehållet. Men hösten blev svår och tung och Kalmar rasade från andra till elfte plats i tabellen och ingen verkade veta varför. Spelarna klagade under hösten och efter säsongen så mycket på tränaren Hans Eklund att KFF efter säsongen gav honom sparken.

Matcher

Träningsmatcher

Allsvenskan

Svenska Cupen 2014/2015

Spelartruppen 2014

Referenser
https://www.worldfootball.net/schedule/swe-allsvenskan-2014-spieltag/30/
https://www2.svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/resultat-2014/tabell-och-resultat/

Externa länkar 
https://www2.svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/resultat-2014/tabell-och-resultat/
https://www.worldfootball.net/schedule/swe-allsvenskan-2014-spieltag/30/

2014
Fotbollssäsongen 2014 efter lag
Fotboll i Sverige 2014